María Irigoyen e Florencia Molinero erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Trofeo Magna Capitanata 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Janette Husárová e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Leticia Costas Moreira e Inés Ferrer Suárez 6–1, 6–2 in the final.

Teste di serie 

 Janette Husárová /  Renata Voráčová (campionesse)
 Leticia Costas Moreira /  Inés Ferrer Suárez (finale)

 Ana-Clara Duarte /  Vivian Segnini (quarti di finale, ritiro) 
 Karen Castiblanco /  Adriana Pérez (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Trofeo Magna Capitanata 2011